

События 
 Консулы имп. Феодосий II и Флавий Руморид.
 Лето — Победа Стилихона над Аларихом при Вероне. Аларих I заключил с ним мир и ушёл в Иллирик. Осень — Гонорий отпраздновал в Риме триумф.
 Изгнание Иоанна Златоуста, порицавшего императрицу Евдоксию. Землетрясение в Константинополе. Возвращение Иоанна Златоуста.
 Хуан Сюань узурпировал престол Цзинь.
 Шэлунь напал на табгачей и отошёл без потерь, уведя в Джунгарию пленных телеутов.
 Китайское государство Поздняя Лян завоевано царством Поздняя Цинь.

Скончались 
 Умер св. Епифаний Кипрский.

См. также